Joye ist der Familienname folgender Personen:
 Col Joye (* 1937), australischer Rock'n'Roll-Sänger
 Dan Joye (* 1985), US-amerikanischer Rennrodler
 George Joye (~1495–1553), englischer Geistlicher
 Gilles Joye (1424/1425–1483), belgischer Theologe, Dichter, Sänger und Komponist
 Joseph Alexis Joye (1852–1919), Schweizer Pädagoge, Theologe, Priester, Jugendseelsorger, Fotograf, Cineast und Filmpionier
 Prudent Joye (1913–1980), französischer Leichtathlet